Kingswood (wörtlich: Königswald) ist eine in der englischsprachigen Welt häufige geographische Bezeichnung. Ursprünglich trugen Wälder diese Bezeichnung, die sich im Besitz des englischen Königs befanden.

Orte im Vereinigten Königreich:
 Kingswood in South Gloucestershire, auch Kingswood, Bristol genannt
 Kingswood (Buckinghamshire)
 Kingswood (Herefordshire)
 Kingswood (Kent)
 Kingswood (Powys)
 Kingswood (Surrey)
 Kingswood (Warwickshire)
 Kingswood (Wahlkreis), ein Wahlkreis für das britische Unterhaus

Ortsname in Irland:
 Kingswood (Dublin), ein Wohnviertel in Dublin

Ortsnamen in Australien:
 Kingswood (New South Wales)
 Kingswood Park (New South Wales)
 Kingswood (South Australia)

Ortsnamen in den USA:
 Kingswood (Pennsylvania)
 Kingswood (Texas)

Die Bezeichnung ist auch enthalten in:
 Kingswood Country, eine australische Sitcom aus den 1980er Jahren
 Kingswood Abbey, einem ehemaligen Zisterzienserkloster in Kingswood in Gloucestershire
 Holden Kingswood, einem Modell der australischen Automarke Holden
 Kingswood Drive Public School, einer Grundschule in Brampton, Ontario, Kanada
 Cranbrook Kingswood School, einer US-amerikanischen Privatschule